Cet article liste les pays par leur importation de pétrole. Les données sont basées sur World Factbook et d'autres sources. De nombreux pays exportent du pétrole, et certains exportent plus de pétrole qu'ils n'en importent.

Classement

Références

Importation de pétrole
Économie internationale
Géographie du pétrole